W Polsce
 Gostków – część miasta Ciechanów
 Gostków – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice,
 Gostków – wieś w woj. świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Gostków – gromada

 Zobacz też
 Gostkowice, Gostkowo, Nowy Gostków, Stary Gostków